Secta dels assassins, moviment politicoreligiós de musulmans de la secta nizarita (segles VIII i XIV).
 Assassins, musical amb música i lletres de Stephen Sondheim i llibret de John Weidman, basat en una idea de Charles Gilbert, Jr.
 Assassins, pel·lícula dirigida per Richard Donner i estrenada el 1995.
 Assassins, pel·lícula dirigida per Choi Dong-hoon i estrenada el 2015.